

Sigle 
 Rīgas Autobusu Fabrika – costruttore di autobus di Riga (Lettonia)
 Rote Armee Fraktion – un gruppo sovversivo di estrema sinistra tedesco-occidentale
 Royal Air Force – l'aviazione militare del Regno Unito

Codici 
 RAF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ras An Naqb (Egitto)
 raf – codice ISO 639-3 della lingua meohang occidentale

Biologia 
 Raf chinasi – vedi Ras (proteina)

Fumetto 
 Raf – fumettista spagnolo
 Raf – Angel protagonista di Angel's Friends

Informatica 
 RAF – estensione dei file in formato Raw creati con fotocamere digitali Fujifilm
 RAF – Remotizzatore di Accesso Frame Relay (SHDSL 2Mbit)

Musica 
 Raf – cantante italiano
 Raf – album di Raf del 1984
 Raf – album di Raf del 1992

Altri progetti